Chi Orionis pode se referir a:
Chi1 Orionis
Chi2 Orionis